Disko – duńska nazwa następujących obiektów geograficznych, położonych na terytorium Grenlandii:

 Disko – wyspa na Morzu Baffina
 Disko – zatoka Morza Baffina